Frohnbächle ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Frohnbächle (Brettenbach), rechter Zufluss des Brettenbachs (zur Elz) in Emmendingen, Landkreis Emmendingen
 Frohnbächle (Künabach), rechter Zufluss des Künabachs oder Künbachs nach Herrenschwand, Stadtteil Präg, Todtnau, Landkreis Lörrach

Siehe auch:
 Frohnbach